Unterseeboot 31 ou U-31 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard:
L'Unterseeboot 31, navire de tête de type U 31, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1914 durant la Première Guerre mondiale et qui a été coulé le .
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-31, un sous-marin de type UB II lancé en 1915 et qui a été coulé le .
UC-31, un sous-marin de type UC II lancé en 1916 et qui s’est rendu le .

L'Unterseeboot 31, un sous-marin de type VII.A, qui a été lancé en 1936 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .
L'Unterseeboot 31, un sous-marin de type 212 de la Bundesmarine, qui a été lancé en 2002 et qui est toujours en service (2012).

Unterseeboot 31 ou U-31 ou U-XXXI peut faire référence également à:
L'Unterseeboot 31, de la classe U-27, sous-marin de la marine austro-hongroise pendant la Première Guerre mondiale.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930
Bateau des années 2000